Buchner ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Buchner (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Buchner (Marktl), Ortsteil des Marktes Marktl, Landkreis Altötting, Bayern
 Buchner (Gemeinde Sankt Koloman), Ort bei Sankt Koloman, Bezirk Hallein, Land Salzburg

Buchner steht für
 Buchner (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Buchner (fränkisch-sächsische Familie), ein aus Coburg stammendes  Adelsgeschlecht
 Buchner (Dresdner Familie), ein aus Nürnberg stammendes Adelsgeschlecht
 C. C. Buchner Verlag, 1832 in Bayreuth begründeter Schulbuchverlag, heute mit Sitz in Bamberg

Siehe auch:
 Büchner
 Puchner